Салхи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Салхи, Абделькадер  (род. 1993) — алжирский футболист, вратарь.
 Салхи, Таофик (род. 1979) — тунисский футболист, полузащитник. См. также 
 «Аясын салхи» — метал-группа из Улан-Батора, Монголия.